Счетово́дство:
 Счетоводство — ведение бухгалтерского учёта
 «Счетоводство» — российский журнал по бухучёту конца XIX века
 Счётоводство — иное название арифмомании, психического расстройства, заключающегося в навязчивой потребности подсчитывать предметы